La peur de l'étranger ou xénophobie est une «hostilité à ce qui est étranger».
 La peur de l'étranger est un concept en psychologie de l'enfant.